

Patronyme 

 Giuseppe Prinzi (1833-1893), sculpteur italien ;
 Giuseppe Prinzi (1962-), céramiste, peintre et sculpteur italien.